Baiano ima više značenja:
 Baiano, Avellino
 Baiano, Perugia